Norra kyrkogården kan avse:

Norra kyrkogården, Karlstad
Norra kyrkogården, Linköping
Norra kyrkogården, Lund
Norra kyrkogården, Nora
Norra kyrkogården, Norrköping
Norra kyrkogården, Stockholm
Norra kyrkogården, Uddevalla
Norra kyrkogården, Umeå
Norra kyrkogården, Visby
Norra kyrkogården, Örebro
Norra kyrkogården, Kalmar